Ruais est un dérivé du grec ruô, couler, ou de ru, ruisseau, bord, rivage.

Le patronyme est également un dérivé de Rouais, seigneurie de Lorraine, érigée en 1712 pour Macquart.

Patronymes 
Le nom de Ruais est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Gwen Ruais (née en 1989), mannequin et personnalité de télé-réalité franco-philippienne.
 Pierre Ruais (1907-1996), résistant et homme politique français.
 Stéphane Ruais (1945-), peintre français.

Géographie 
 nom d'un des villages composant la commune de Ploubalay et d'une rue à Missillac (Loire Atlantique)

Liens externes

Notes et références 

Homonymie de patronyme